Deutsche Bucht bezeichnet:

 eine Meeresbucht der Nordsee vor der dänisch-deutsch-niederländischen Küste, siehe Deutsche Bucht
 einen Offshore-Windpark, siehe Offshore-Windpark Deutsche Bucht
 eine Position für Schifffahrtszeichen in der Meeresbucht der Nordsee, siehe dazu
 Feuerschiff Amrumbank
 Unbemanntes Feuerschiff